Disneyland Park (Anaheim), een attractiepark in de Verenigde Staten
 Disneyland Park (Parijs), een attractiepark in Frankrijk